Neuvic puede referirse a: 

 Neuvic, comuna francesa situada en Corrèze.
 Neuvic, comuna francesa situada en Dordoña.